Hr. Ms. O 7, een Nederlandse onderzeeboot van de O 7-klasse.
USS O-7, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.